Quick est un mot anglais qui veut dire vite, rapide. Quick peut également désigner :

Autres 
 Quick, une chaîne belge de restauration rapide,
 Quick, un personnage de bande dessinée accompagné de Flupke et dessiné par Hergé,
 le temps de Quick, un examen de biologie médicale,
 .

Œuvres 

 Quick, un film allemand de Robert Siodmak sorti en 1932,
 Quick, un film sud-coréen de Jo Beom-goo sorti en 2011,
 Quick, une pièce de théâtre de Félix Gandéra créée en 1930,

Patronyme 

 Blake Quick (2000-), coureur cycliste australien,
 John Quick (1852-1832), juriste et homme politique australien,
 Jonathan Quick, (1986-), joueur professionnel de hockey sur glace américain,
 Kristin Quick (1989-), actrice américaine,
 Meredeth Quick (1979-), joueuse de squash américaine, sœur de Preston Quick,
 Preston Quick (1978-), joueur de squash américain, frère de Meredeth Quick
 Richard Quick (1943-2009), entraîneur de natation américain.